Capatárida es una población venezolana capital del municipio Buchivacoa del estado Falcón. Para el año 2011 su población es de 8052 personas.

Historia 

Capatárida fue un antiguo asentamiento de indios caquetíos. En 1664 surge como "pueblo de doctrina". Según las crónicas de Indias, en 1525, dos años antes de la fundación de Coro, Juan de Ampíes visitó esta aldea en su primera expedición a tierra firme. Fue declarada por Real Cédula pueblo de indios libres aliados y exentos de pagar tributos. En los años de la colonia perteneció al curato independiente del Vicariato de la Ciudad de Coro. 
Durante los años 1882-1890 fue capital del estado Falcón-Zulia, período en que tuvo una gran actividad industrial y comercial. 

En esta población se encuentra ubicado el Campo Buchivacoa donde en 1862 se libró la batalla decisiva de la Federación. En Capatárida también pernoctó en 1826 el Libertador Simón Bolívar.
A 4 km de esta población se encuentra "Pueblo Viejo de Capatárida", lugar considerado por historiadores como el pueblo caquetío más antiguo de Falcón. Algunos afirman que allí nació el Cacique Manaure.

Se dice que Capatárida fue la primera capital de los Estados de Venezuela. Pero, concretamente, fue la ciudad capital del estado Falcón Zulia entre 1881 y 1890.

En octubre de 1931 la ciudad fue brevemente tomada por un grupo guerrillero conformado por venezolanos y mexicanos con el objetivo de derrocar al dictador Juan Vicente Gómez.

Economía 
Capatárida basa su economía fundamentalmente en la cría de ganado bovino y caprino, lo cual complementa con la actividad pesquera y el tejido de hamacas y chinchorros.

Educación 
La población de Capatárida, tiene como entes educativos:

C.E.I.S. "Leónidas Bermúdez"
Escuela Primaria "Leónidas Bermúdez"
Liceo Nacional "Esther de Áñez"

En el ámbito de Educación Superior las universidades y misiones que hacen vida son:

Universidad Nacional Abierta (UNA), Universidad Nacional Experimental "Francisco de Miranda" (UNEFM), Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Misión Sucre.

Turismo 
Al norte de Capatárida se encuentran Puerto Gutiérrez y la Bahía de Miramar, con un área de influencia de 20 km de costa. Esta es una de las playas más visitadas del estado; ocupa una planicie árido-costera, el color de sus aguas varía del verde al azul y constituye un atractivo recreacional de excelencia.

Los Carnavales Turísticos son uno de los principales atractivos del pueblo, en este participan la Alcaldía del Municipio, los organismos de salud, y todos los entes educativos (tanto de Capatárida sino también de todas las parroquias del Municipio Buchivacoa).

También están las Ferias Patronales en honor a la Virgen María Inmaculada, la Feria del Pesebre, La Quema de Judas.

Creencias religiosas 
La mayor parte de la población es cristiana católica, pueblo creyente que se aboca en las celebraciones realizadas en la Iglesia Inmaculada Concepción.

La patrona de Capatárida es la Virgen María Inmaculada Concepción.

Véase también 
 Falcón
 Municipio Buchivacoa

Referencias 

Localidades del estado Falcón